Língua-de-vaca é um nome popular dado a várias plantas:

 Anchusa arvensis
 Anchusa italica
 Echium plantagineum
 Plantago lagopus
 Plantago lanceolata
 Phyllitis scolopendrium
 Talinum paniculatum
 Talinum fruticosum

É também o nome dado a um tipo particular de adaga renascentista italiana:

 Cinquedea

Referências 
 Flora Digital de Portugal. jb.utad.pt/flora.